DCB est un sigle qui peut désigner :
 dégénérescence cortico-basale, une maladie neurodégénérative ;
 décimal codé binaire, un format de représentation des nombres utilisé dans les systèmes électroniques ;
 Digital Control Bus, une interface pré-MIDI utilisée en particulier sur certains synthétiseurs Roland Juno ;
 compteur DCB, un type de compteur décimal ;
 Dictionary of Canadian Biography, un dictionnaire biographique sur les personnalités qui ont contribué à l’histoire du Canada ;
 Daniel Cohn-Bendit ;
 Double Cheese Bacon, un burger de McDonald's.